Резня святого Варфоломея — многозначный термин:

 То же, что и Варфоломеевская ночь
 «Резня в канун Святого Варфоломея» — серия телесериала «Доктор Кто»